Андреа Петкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Анджелік Кербер.

Кербер зрештою виграла свій перший титул на відкритих кортах, у фіналі перемігши Медісон Кіз з рахунком 6–2, 4–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Family Circle Cup
2015